Mori kan som auktorsförkortning betyda:

 Tamezo Mori
 Antonio Mori
 Scott A. Mori
 Tamezo Mori ichthyologist 
 Tamezo Mori botanist 

Robotskapade auktorsförkortningar